Le sigle RDS peut désigner :
 le Réseau des sports, une chaîne de télévision sportive québécoise ainsi que ses chaînes sœurs RDS2 et RDS Info ;
 Radio Data System, un système de données radio ;
 Radio Dimensione Suono, une station de radio italienne ;
 le Rassemblement démocratique sénégalais, un parti politique sénégalais ;
 les Réformateurs démocrates sociaux, un ancien groupe parlementaire français ;
 RDS-1, Joe 4 (RDS-6s) et RDS-37, des types d'armes nucléaire soviétique ;
 RCS & RDS, le plus grand fournisseur d'accès internet de Roumanie ;
 la Royal Dutch Shell, une compagnie pétrolière néerlandaise et britannique ;
 la contribution pour le remboursement de la dette sociale, un impôt français ;
 la RDS Arena, un stade de la Royal Dublin Society ;
 Remote Desktop Services, un protocole de bureaux déportés, successeur du Remote Desktop Protocol (RDP) ;
 Rough Draft Studios, un studio d'animation.
 le Réseau des Deux-Sèvres, le réseau interurbain des Deux-Sèvres.
Homonymie
 Les Relational Database Services, services de bases de données sur le cloud.